Плоти́нка — посёлок в Златоустовском городском округе Челябинской области России.

География 
Через посёлок протекает река Семибратка. Рядом расположено одноимённое озеро. Расстояние до Златоуста — 48 км.

Население 

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения посёлка составляла 16 человек (10 мужчин и 6 женщин).

Улицы 
Уличная сеть состоит из 4 улиц.

Примечания 

Населённые пункты Златоустовского городского округа